Bieg mężczyzn na 50 km techniką klasyczną był jedną z konkurencji XXXIII Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 4 marca 2007 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Frode Estil z Norwegii, który tym razem zajął drugą pozycję. Nowym mistrzem świata został jego rodak, Odd-Bjørn Hjelmeset, a brązowy medal zdobył Niemiec Jens Filbrich.

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007